Thomasville kan syfta på:

 Thomasville, Georgia
 Thomasville, North Carolina